Eine Museumsinsel existiert in:

 Berlin, siehe Museumsinsel (Berlin)
 München, siehe Museumsinsel (München)
 Hombroich, siehe Museum Insel Hombroich

Museumsinsel steht weiterhin für folgende Begriffe:
 U-Bahnhof Museumsinsel, ein Bahnhof der Berliner U-Bahn-Linie 5
 Museumsinsel (Film), ein Dokumentarfilm der DEFA aus dem Jahr 1982